Izvorani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Izvorani (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Izvorani (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov